Равенна - многозначный термин.

Топоним 
 Равенна — город в Италии.
 Равенна — провинция в Италии.
 Равенна — тауншип в округе Дакота, Миннесота, США. 
 Равенна — город в штате Огайо, США.

Фамилия 
 Равенна, Марко (1493—1527) — итальянский гравёр.
 Равенна, Пьерфеличе (род. 1938) — чилийский ботаник.

Иное 
 Равенна — футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Равеннский экзархат
 Равеннский документ